

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest 2 
 Ustków – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta 
 Ustków – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn